Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 10 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en novembre 1997